Bello (Antioquia), een gemeente in Colombia
 Bello (Chileens geslacht)
 Bello (Teruel), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel in de regio Aragón
 Bellö, een plaats in de provincie Jönköpings län in Zweden
 Bello (Toonder), een stripverhaal van Marten Toonder
 NS 7700 (bijnaam Bello), stoomlocomotief 7742 van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, met monumentale status